Maligny kan syfta på:
 Maligny, Côte-d'Or
 Maligny, Yonne